Список государств мира по экспорту нефти — перечень государств занимающихся экспортом нефти в другие государства.

Список государств мира по экспорту нефти основан на оценках, опубликованных на Take-profit.org за 2016 год и данных Книги фактов ЦРУ (за 2014—2017 годы).

См. также 
 Список стран по импорту нефти
 Сланцевая революция

Примечания 

Сравнительные списки стран